Backhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Angeli Backhausen (* 1953), deutsche Hörspielregisseurin
 Manfred Backhausen (* 1952), deutscher Autor und Verleger 
 Peter Backhausen, deutscher Musiker und Komponist 

Backhausen steht für:
 Joh. Backhausen & Söhne, österreichisches Textilunternehmen